Az 1952. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női műlesiklás versenyszámát február 20-án rendezték a Rødkleiva-hegyen. Az aranyérmet az amerikai Andrea Mead-Lawrence nyerte meg. A Magyarországot képviselő Kővári Károlyné a 30. helyen végzett.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. 
Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1952. évi téli olimpiai játékokon